Aschentonne bezeichnet

 die Mülltonne
 ein Volumenmaß in den Hüttenwerken, siehe Aschentonne (Einheit)